|-
| 81301 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81302 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81303 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81304 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81305 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81306 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81307 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81308 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81309 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81310 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81311 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81312 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81313 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81314 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81315 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81316 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81317 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81318 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81319 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81320 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81321 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81322 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81323 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81324 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81325 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81326 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81327 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81328 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81329 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81330 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81331 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81332 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81333 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81334 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81335 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81336 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81337 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81338 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81339 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81340 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81341 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81342 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81343 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81344 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81345 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81346 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81347 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81348 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81349 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81350 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81351 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81352 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81353 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81354 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81355 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81356 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81357 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81358 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81359 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81360 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81361 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81362 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81363 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81364 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81365 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81366 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81367 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81368 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81369 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81370 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81371 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81372 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81373 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81374 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81375 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81376 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81377 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81378 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81379 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81380 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81381 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81382 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81383 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81384 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81385 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81386 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81387 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81388 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81389 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81390 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81391 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81392 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81393 - || || 6 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81394 - || || 7 d'abril, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 81395 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81396 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81397 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81398 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81399 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81400 - || || 3 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
1